Открытый чемпионат Японии 2014 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2014 является 6-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Осаке с 6 по 12 октября 2014 года. Турнир продолжал азиатскую серию соревнований, проходившую между Открытым чемпионатом США и Финалом тура WTA.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Саманта Стосур
 в парном разряде —  Кристина Младенович и  Флавия Пеннетта

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала его прошлогодняя победительница Саманта Стосур (№ 21 в мире на тот момент). Австралийская теннисистка смогла подтвердить свой статус фаворита и защитила свой прошлогодний титул. В финале она обыграла пятую сеянную Зарину Дияс. Для Стосур победа на турнире оказалось уже третий в карьере. Помимо двух последних розыгрышей она выиграла турнир в 2009 году.

В парном турнире главный приз завоевал дуэт Сюко Аояма и Рената Ворачова, не имеющий изначально свой номер посева. В финале они обыграли также несеянных Лару Арруабаррену и Татьяну Марию. Прошлогодние чемпионки Кристина Младенович и Флавия Пеннетта не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Саманта Стосур обыграла  Зарину Дияс со счётом 7-6(7), 6-3.
 Стосур выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Дияс сыграла свой дебютный одиночный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Сюко Аояма /  Рената Ворачова обыграли  Лару Арруабаррену /  Татьяну Марию со счётом 6-1, 6-2.
 Аояма выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ворачова выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Осаки

 WTA Тур 2014

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Япония
Теннис
Октябрь 2014 года
2014